Parallel Worlds è il terzo studio album della band progressive italiana Arachnes, pubblicato nel 2001.

Tracce
 Prelude - 2.12
 Arachne - 3.16
 Narrow Road - 4.03
 Lobotomy - 4.41
 Loveless - 3.48
 Running Now - 3.37
 Tears - 4.55
 Declaration Of War - 1.33
 War - 3.45
 Suite In A Minor - Vivace - 3.03
 Suite In A Minor - Moderato - 1.32
 Suite In A Minor - Adagio - 3.17
 Danger Of Death - 4.12
 Sheet Steel - 3.57
 Parallel Worlds - Overture - 1.25
 Parallel Worlds - 3.47

Formazione

 Frank Caruso, chitarre, voce secondaria, basso
 Enzo Caruso, voce, tastiere, piano, organo Hammond
 Max Clementi, basso, voce secondaria
 Jaco, batteria, percussioni

Collegamenti esterni